Ольга Петрова (, урождённая Мюриель Хардинг (),  — ) — американская актриса и сценарист, уроженка Англии.

Биография 
Её дебют на большом экране состоялся в 1912 году в Российской империи в короткометражке «Уход великого старца», где она сыграла роль Софьи Андреевны Толстой. Вскоре она переехала в США, где продолжила актёрскую карьеру в водевилях. В 1914 году состоялся её американский кинодебют, и за последующие шесть лет она снялась почти в трёх десятках картин на студиях «Solax Studios» и «Metro Pictures», играя преимущественно роковых женщин. Большинство фильмов с её участием в настоящее время утеряны. Помимо этого Петрова выступила в качестве сценариста четырёх фильмов.

В 1918 году она ушла с большого экрана, но продолжила выступления на Бродвее. В 1920-е годы актриса гастролировала по США в составе одной из театральных трупп, а также написала несколько пьес. В 1942 году была опубликована её автобиография Butter With My Bread.

Актриса дважды была замужем, но детей у неё не было. Последние годы своей жизни она провела вместе с мужем во Флориде в городе Клируотер, где скончалась осенью 1977 года в возрасте 93 лет. Её вклад в американскую киноиндустрию отмечен звездой на голливудской «Аллее славы».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Артисты водевилей
Голливудская «Аллея славы»